Die Eliteserie 2022 (norw. Eliteserien) war die 78. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 6. Saison unter diesem Namen. Die Saison begann am 2. April 2022 und endete am 13. November desselben Jahres.

Als Titelverteidiger ging erneut der FK Bodø/Glimt in die Saison. Neu dabei waren die Aufsteiger Hamarkameratene, Aalesunds FK und FK Jerv, die die Absteiger Brann Bergen, Mjøndalen IF und Stabæk Fotball ersetzten.

Am 26. Spieltag sicherte sich Molde FK mit einem 1:0-Sieg bei Lillestrøm SK vorzeitig seine fünfte Meisterschaft. Die Qualifikationsplätze zur UEFA Europa Conference League belegten Bodø/Glimt als Vizemeister und Rosenborg Trondheim als Dritter. Spannend bis zum Schluss war es im Abstiegskampf. Während FK Jerv frühzeitig als erster Absteiger feststand, war das Ringen um den Relegationsplatz buchstäblich offen bis zur letzten Minute. Es sah lange so aus, als könnte Kristiansund BK mit einem Remis gegen Jerv am letzten Spieltag noch den 14. Platz erreichen; in der Nachspielzeit schaffte Sandefjord Fotball jedoch ebenfalls noch den Ausgleich gegen FK Haugesund und erhielt sich die Chance auf den Klassenerhalt.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 13 bestplatzierten Mannschaften der Vorsaison sowie den drei Aufsteigern Ham-Kam, Aalesunds FK und FK Jerv aus der OBOS-Liga 2021. Diese spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nimmt an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2023/24, der Zweit- und Drittplatzierte an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2023/24 teil.

Mannschaften und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2022:

Zum Saisonende 2021:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Relegation 
Der 14. der Eliteserie 2022 spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Spiele fanden am 16. und 19. November 2022 statt. Der Erstligist Sandefjord genoss zunächst Heimrecht, setzte sich am Ende durch und behielt seinen Platz in der ersten Liga.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Eliteserien 2022 bei NRK

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2022